Galaktyka Południowy Wiatraczek
 Granat dymny m83
 M83 – francuska grupa muzyczna